Hommanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hommanskär, Kyrkslätt, Nyland, 
 Hommanskär, Borgå, Nyland,

Se även
Hermanskär

Robotskapade Finlandförgreningar